Andrej Hebar, slovenski hokejist, * 7. september 1984, Ljubljana.

Hebar je kariero začel v švedski mladinski ligi pri klubu Västra HC, jo nadaljeval v češki ligi pri klubih Havířov Panthers, Slezan Opaa, HC Olomouc in HC Třinec. V slovenski ligi je igral za klube HK Slavija, Acroni Jesenice in HDD Tilia Olimpija. Del sezone 2010/11 je igral za klub Colorado Eagles v ligi CHL, od  sredine sezone 2011/12 pa igra za klub Troja Ljungby v švedski 2. ligi. Sezono 2012/13 je začel v klubu KHL Medveščak lige EBEL, sredi decembra 2012 pa se je vrnil k Olimpiji. Z Olimpijo je v sezonah 2002/03 in 2006/07 osvojil naslov slovenskega državnega prvaka, z Jesenicami pa v sezonah 2007/08, 2008/09 in 2009/10. Februarja 2014 je prestopil v slovaški HKm Zvolen.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na šestih svetovnih prvenstvih, od tega treh v elitni diviziji.

Pregled kariere

|-
| rowspan=2|Västra HC
| Švedska liga J18
| 00/01
|
| 11
| 6
| 3
| 9
| +4
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska ml. liga
| 00/01
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D2
| 01
|
| 4
| 4
| 4
| 8
| +6
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Västra HC
| Švedska liga J18
| 01/02
|
| 6
| 2
| 5
| 7
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska ml. liga
| 01/02
|
| 28
| 5
| 4
| 9
| +4
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 02
|
| 5
| 2
| 5
| 7
| +7
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 02
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -6
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Havířov Panthers
| Češka ml. liga
| 02/03
|
| 19
| 6
| 10
| 16
|
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka liga
| 02/03
|
| 23
| 1
| 1
| 2
| -13
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Slovenska liga
| 02/03
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 03
|
| 5
| 2
| 4
| 6
| +3
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HC Třinec
| Češka ml. liga
| 03/04
|
| 31
| 16
| 8
| 24
| -1
| 103
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka liga
| 03/04
|
| 12
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|-
| Havířov Panthers
| Češka 2. liga
| 03/04
|
| 15
| 0
| 4
| 4
| -1
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 2
| 2
| 4
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 13
| 2
| 2
| 4
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HC Třinec
| Češka ml. liga
| 04/05
|
| 2
| 1
| 1
| 2
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka liga
| 04/05
|
| 14
| 1
| 1
| 2
| -5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slezan Opava
| Češka 2. liga
| 04/05
|
| 18
| 7
| 4
| 11
| -2
| 73
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Olomouc
| Češka 2. liga
| 04/05
|
| 23
| 5
| 5
| 10
| 0
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Olomouc
| Češka 2. liga
| 05/06
|
| 25
| 2
| 0
| 2
| 0
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 18
| 9
| 3
| 12
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Třinec
| Češka liga
| 06/07
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 15
| 3
| 5
| 8
| +1
| 26
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 22
| 13
| 10
| 23
|
| 34
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 8
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 45
| 4
| 3
| 7
| -8
| 32
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -1
| 4
|-
| Slovenska liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8
| 3
| 4
| 7
|
| 29
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 40
| 14
| 18
| 32
|
| 38
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 10
|-
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 6
| 3
| 2
| 5
|
| 20
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 09
|
| 3
| 1
| 2
| 3
| | 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 09
|
| 5
| 3
| 1
| 4
| 0
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 40
| 15
| 16
| 31
|
| 94
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|
| 6
| 4
| 3
| 7
|
| 42
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 10
|
| 5
| 0
| 4
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 20
| 11
| 9
| 20
|
| 92
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 3
| 1
| 4
| 5
|
| 4
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|-
| Colorado Eagles
| CHL
| 10/11
|
| 10
| 3
| 3
| 6
|
| 4
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 11
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 24
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Troja Ljungby
| Švedska 2. liga
| 11/12
|
| 32
| 5
| 7
| 12
|
| 10
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 12
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| rowspan=2|Avstrijska liga
| rowspan=2|12/13
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -2
| 4
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| rowspan=2|HDD Telemach Olimpija
|
| 25
| 7
| 7
| 14
| -2
| 44
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 12/13
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4
| 0
| 5
| 5
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 419
| bgcolor="#7FFF00" | 155
| bgcolor="#7FFF00" | 158
| bgcolor="#7FFF00" | 313
| bgcolor="#7FFF00" | -17
| bgcolor="#7FFF00" | 888
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 46
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" | -1
| bgcolor="#7FFF00" | 79
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Živeči ljudje
Slovenski hokejski levokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Olimpijski tekmovalci za Slovenijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2018
Hokejisti HC Havířov
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HC Třinec
Hokejisti HC Slezan Opava
Hokejisti HC Olomouc
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti Colorado Eagles
Hokejisti IF Troja Ljungby
Hokejisti KHL Medveščak
Hokejisti HKm Zvolen
Ljubljanski športniki